2 miejscowości w Polsce:

 Dębień – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Wilczęta,
 Dębień – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno.
Inne:
 Dębień – szczyt w Grzbiecie Zachodnim, w Górach Bardzkich, w Sudetach Wschodnich.